Die European Football League 2015 war die 29. Saison der European Football League. Sie begann am 18. April 2015 mit den Gruppenspielen und endete am 27. Juni 2015 mit dem EFL-Bowl II. Mit drei Teams war Deutschland erneut die Nation, die am stärksten vertreten war. Die Schweiz stellte im Gegensatz zur Vorsaison kein Team. Im EFL-Bowl II standen sich mit den Kiel Baltic Hurricanes und den Allgäu Comets zwei deutsche Teams gegenüber. Vorjahressieger Kiel konnte seinen Titel mit einem 49:28-Sieg verteidigen.

Teilnehmer 
Anfang Februar 2015 wurden die sechs Teilnehmer bekannt gegeben. Wie im letzten Jahr war die GFL mit drei Mannschaften am stärksten vertreten. Neben Titelverteidiger Kiel Baltic Hurricanes, waren die Cologne Falcons und die Marburg Mercenaries gemeldet. Spanien war mit Vorjahresfinalist Badalona Dracs vertreten und aus den Niederlanden kamen in diesem Jahr mit den Alphen Eagles und den Amsterdam Crusaders zwei Mannschaften. Bis auf Amsterdam und Marburg waren alle Teams bereits im Vorjahr in der EFL. Gerade diese beiden Teams hatten jedoch die größten Erfolge in der EFL vorzuweisen, als diese noch das höchstklassige europäische Turnier war: beide Teams standen schon im Eurobowl. Die Crusaders konnten diesen in den frühen 1990er Jahren sogar zweimal gewinnen.

Aufgrund der angeschlagenen finanziellen Lage der Cologne Falcons erhielten die Allgäu Comets vom AFVD das Angebot, diese zu ersetzen. Die Kemptener entschieden sich daraufhin zu ihrem ersten Auftritt auf internationaler Bühne.

Gruppenphase

Gruppe A

Gruppe B

EFL Bowl II 
Beide Finalteilnehmer bewarben sich um die Ausrichtung des Endspiels. Das Ligamanagement gab den Zuschlag an den Titelverteidiger aus Kiel.

Siehe auch 
 Big6 European Football League 2015

Weblinks 
 Offizielle Website der EFL (englisch)
 Offizielle Website der BIG6

Einzelnachweise 

2015
American-Football-Saison 2015